Kandeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kandeh (ort i Ardabil), 
 Kandeh (ort i Östazarbaijan), 

Robotskapade Iranförgreningar